Боте ен Боте има више значења:

 Боте ен Боте (Котастла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Боте ен Боте (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику